Braulio ist der Name oder Namensbestandteil folgender Personen:

 Braulio von Saragossa († 651), Heiliger und Bischof von Saragossa
 Braulio Musso (* 1930), chilenischer Fußballspieler
 Braulio (Sänger) (* 1946), spanischer Schlagersänger und Komponist
 Víctor Fernández Braulio (* 1960), spanischer Fußballtrainer
 Braulio Nóbrega (* 1985), spanischer Fußballspieler